Максимилијан (1558 – 1618) је био аустријски надвојвода.

Биографија 
Цар Рудолф II именовао га је 1594. године врховним командантом свих трупа у Хрватској и Славонији што су хрватско-славонски сталежи прихватили пошто је преузео обавезу да ради заједно са баном. У Аустријско-турском рату (1593—1606), преотео је 1594. године са 11.000 људи Петрињу и Сисак. Маја 1596. године постављен је за врховног команданта војске. Дана 3. септембра осваја Хатван, а у бици код Мезекерестеша је поражен (23-26. октобар 1596).

Породично стабло

Извори 
 Војна енциклопедија, том 5 (233)

Рођени 1558.
Умрли 1618.
Личности Аустријско-турских ратова
Династија Хабзбург